La saison 2011-2012 de Eredivisie est la cinquante-sixième édition de la première division hollandaise. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs néerlandais en une série de 34 rencontres durant la saison de football.

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Les deux autres places sont attribuées au vainqueur de la coupe nationale, et au vainqueur du playoff européen.

C'est l'Ajax Amsterdam, tenant du titre, qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam et sept sur le PSV Eindhoven, vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. C'est le  de champion des Pays-Bas de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Classement

Matchs 

|}

Playoffs

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le  de la Ligue Europa 2012-2013.

Relégation 
Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.

Bilan de la saison

Statistiques individuelles

Classement des buteurs 
Mis à jour le

Classement des passeurs 
Mis à jour le

Notes et références 

Pays-Bas M1
Sport aux Pays-Bas en 2011
Football aux Pays-Bas en 2012
2011-2012